Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Benjamin Becker che ha battuto in finale Jesse Witten 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Oliver Marach (quarti di finale)
 Thiago Alves (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (semifinali)
 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)

 Hugo Armando (secondo turno)
 Adrián García (primo turno)
 Diego Junqueira (secondo turno)
 Santiago González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2006